Józef Wojciechowski (1840–1879) – polski poeta, dramaturg i powieściopisarz
 Józef Wojciechowski (1898–1943) – kapitan pilot obserwator Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari
 Józef Wojciechowski (1909–1971) – polski piłkarz, trener, podoficer Wojska Polskiego
 Józef Wojciechowski – działacz niepodległościowy odznaczony Krzyżem Niepodległości (2 maja 1933)
 Józef Wojciechowski – działacz niepodległościowy odznaczony pośmiertnie Krzyżem Niepodległości (27 czerwca 1938)
 Józef Wojciechowski – działacz niepodległościowy odznaczony Krzyżem Niepodległości (27 czerwca 1938)
 Józef Wojciechowski – działacz niepodległościowy odznaczony Krzyżem Niepodległości (5 sierpnia 1937)
 Maria Rafael Wojciechowski (1917–2005), właśc. Józef Eugeniusz Wojciechowski – polski biskup mariawicki, arcybiskup 
 Józef Kazimierz Wojciechowski (ur. 1947) – właściciel firmy J.W. Construction Holding

Przypisy